Onderdistrict in Indonesië
 Tanggul (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tanggul (Mijen), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Tanggul (Wonoayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Tanggul, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java